Редя () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Редя () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Редя.
 Редя () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бузоєшть.